Bayraktar steht für:

 Bayraktar, türkischer männlicher Vorname und Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Bayraktar Akıncı, Kampfdrohne des türkischen Herstellers Baykar
 Bayraktar TB2, Kampf- und Aufklärungsdrohne des türkischen Herstellers Baykar
 Bayraktar (Lied), ukrainisches patriotisches Lied